Horvátország
Ledina falu Preseka községben, Zágráb megyében

Szlovénia
Ledina falu Sevnica községben, Alsó-Szávamente régióban